Чемпіонат світу з легкої атлетики 2013 проходив з 10 по 18 серпняу Москві.

Росія та Москва вперше приймали літній чемпіонат світу з легкої атлетики. У березні 2006 у Москві в спорткомплексі «Олімпійський» відбувся чемпіонат світу в приміщенні.

Рішення про надання Москві права проводити чемпіонат було оголошено 27 березня 2007 на черговому засідання ради ІААФ в Момбасі. У фінальному відборі також брали участь Брисбен, Барселона та Тегу (останнє отримало право проводити чемпіонат-2011).

На офіційному логотипі чемпіонату була зображена стрибунка з жердиною, силует якої був змальований з Олени Ісинбаєвої.

Арена змагань 

Змагання (крім шосейних дисциплін) проходили на стадіоні «Лужники». Для проведення змагань були укладені нові бігові доріжки та постелено натуральний газон.

Учасники змагань 

До змагань не допускалися спортсмени молодші за 16 років. Юнаки 16 або 17 років могли брати участь у всіх дисциплінах, за винятком десятиборства, марафону та спортивної ходьби. Юніори у віці 18 або 19 років могли брати участь у всіх дисциплінах, крім спортивної ходьби на 50 кілометрів і марафонського бігу. Спортсмені, старші за 20 років могли брати участь у всіх дисциплінах без винятку

Вже за місяць до початку змагань стало відомо, що на чемпіонаті світу не зможуть виступити багато сильних легкоатлетів. Через проблеми з підколінним сухожиллям не зміг виступити Йоган Блейк — чемпіон світу-2009 у бігу на 100 метрів. Рекордсмен світу в бігу на 800 метрів Давід Рудіша переніс операцію на правому коліні і також не зміг взяти участь у змаганнях. Через вагітність не змогли виступити на чемпіонаті Мері Джепкосгей Кейтані та Вів'єн Черуйот. Через викриття в застосуванні заборонених препаратів не взяв участь у чемпіонаті американський спринтер Тайсон Гей.

Призовий фонд 

Загальний призовий фонд чемпіонату становив 7 194 000 доларів США.

За встановлення світового рекорду був передбачений бонус у розмірі $100 000.

Особиста першість: Золота медаль — $60 000, срібна — $30 000, бронзова — $20 000, 4-е місце — $15 000, 5-е місце — $10 000, 6-е місце — $6 000, 7-е місце — $5 000, 8-е місце — $4 000.

Естафета (на команду): Золота медаль — $80 000, срібна — $40 000, бронзова — $20 000, 4-е місце — $16 000, 5-е місце — $12 000, 6-е місце — $8 000, 7-е місце — $6 000, 8-е місце — $4 000.

Розклад дисциплін 

На чемпіонаті були представлені 47 дисциплін.

Призери

Чоловіки

Жінки

Медальний залік

Україна на чемпіонаті 

Збірна команда Україна на чемпіонаті була представлена 60 спортсменами.

Див. також 

 Чемпіонат України з легкої атлетики 2013

Примітки

Джерела 

 Офіційна сторінка змагань на вебсайті Світової легкої атлетики 
 Офіційний вебсайт чемпіонату 

2013

Світ
Легка атлетика
Легка атлетика
Легка атлетика